Alessia Orro – pallavolista italiana
Orro (Nauru) – località di un’isola dell'oceano Pacifico

Pagine correlate
Oro (disambigua)
Orrù (famiglia)